Premier League je angleška profesionalna nogometna liga. V ligi nastopa 20 klubov, zadnji trije uvrščeni klubi so delegirani v angleško drugo ligo. Sezona poteka od avgusta do maja, v 38 krogih. Večina tekem se igra v popoldanskem času v sobotah in nedeljah, ostale tekme pa med tednom zvečer. Ligo trenutno sponzorira Barclays Bank in tako je liga uradno znana kot Barclays Premier League. 

Tekmovanje je angleška nogometna zveza (FA) ustanovila 20. februarja 1992 na podlagi sklepa klubov prve divizije, da bi se odcepili od t. i. The Football League, ki je bila prvotno ustanovljena leta 1888, in izkoristile donosno prodajo televizijskih pravic. Premier League je najbolj gledana nogometna liga na svetu, oddaja v več kot 200 držav in seže do preko 650 milijonov domov.

Prvaki sezon od leta 1992

Sezona 2018/19

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 

Nogomet v Angliji
Državna nogometna prvenstvena tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1992